Бадулешти има више значења:

 Бадулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бадулешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији